Landtagswahlkreis 91 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Leer (1947 bis 2003)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Herford II – Minden-Lübbecke III (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Herford II – Minden-Lübbecke IV (2017)
 Landtagswahlkreis Herford II (2005 bis 2012)
 Landtagswahlkreis Borken I (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Münster-Stadt II (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Recklinghausen-Land-Südwest (1947 bis 1962)